Acanthonotozomella är ett släkte av kräftdjur. Acanthonotozomella ingår i familjen Acanthonotozomellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Acanthonotozomella